Ledizione 1961-62 del Nemzeti Bajnokság I vide la vittoria finale del Vasas SC, che conquista il suo terzo titolo.

Capocannoniere del torneo fu Lajos Tichy del Bp. Honvéd SE con 23 reti.

Classifica finale 

(C) Campione nella stagione precedente
(N) squadra neopromossa

Verdetti 
 Vasas SC campione d'Ungheria 1961-62.
 Ózdi Vasas e Csepel SC retrocesse in Nemzeti Bajnokság II.

Qualificazioni alle Coppe europee
 Coppa dei Campioni 1962-1963: Vasas SC qualificato.

Collegamenti esterni

Calcio nel 1961
Calcio nel 1962
Campionato ungherese di calcio